Роберт Юрьевич Федосеев (род. 19 октября 1937, Москва — 2015) — советский , разработчик средств автоматики, , автор более двух тысяч изобретений. Федосеев Р. Ю. избран действительным членом (2000) Академии Экологии и Природопользования (академиком).

Биография 
 Окончил школу № 254 в Москве, учился с 1945 по 1956 г.
 Ученик механика московского завода «ТИЗПРИБОР» и получил через несколько лет специальность слесаря-механика шестого разряда.
 В 1960-64 годах работал в лаборатории промышленной пневмоавтоматики НИИТеплорибор.
 В 1962 году поступил на заочный факультет автоматизации МТИПП (Московского Технологического института пищевой промышленности), который окончил в 1968 году с дипломом «инженер электро-механик по автоматизации технологических процессов».
 В 1964 году перешёл на работу на Агрегатный завод «НАУКА» Министерства Авиационной Промышленности СССР на должность конструктора второй категории, где работал сначала руководителем бригады, а с 1966 года руководителем Специального Опытно-Конструкторского Бюро СОКБ-2.

Изобретения 
 Изобретения Федосеева внедрены: на заводе «ТИЗПРИБОР»; НИИТеплоприборе; заводе «НАУКА» (на самолётах и спутниках); на заводе Калининградском заводе приборов Министерства химической промышленности; Московская Кондитерская фабрика «Большевик»; на Усть-Каменогорском заводе приборов. Сведения о изобретениях можно найти в журналах «ВНЕДРЁННЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ».
 Элементная база промышленной пневмоавтоматики (1960-е годы). Пневмотранзистор, пневмолампа. Запатентовано в СССР и за рубежом (США, Германия). Внедрено в народном хозяйстве ряда стран.

 Впервые в мире изобретён принцип самонастройки приборов. Запатентовано в СССР и за рубежом (США, Германия). Внедрено в народном хозяйстве ряда стран.
 Впервые в мире изобретён блок долговременной памяти аналоговых сигналов самонастраивающийся с минимальной погрешностью. Запатентовано в СССР и за рубежом (США, Германия и т. д.). Внедрено в народном хозяйстве ряда стран.

 Предложен и запатентован (1962—1971 годы) принцип построения конечных автоматов с двухпроводной связью на основе логики «И ДА И НЕТ». В настоящее время предполагается использование этого принципа и этой логики в квантовых компьютерах («кубит»).

 Изобретён и внедрён на первом серийном самолёте ЯК-40 регулятор давления воздуха для системы кондиционирования (1966 год). А также ряд других регуляторов давления, расхода и других параметров для самолётов отечественного производства и космических аппаратов.
 Совместно с профессором Ворониным Григорием Ивановичем предложена концепция новой отрасли техники автоматического управления, которая названа «Теплоника» (1961—1971 годы). Поданы сотни заявок на изобретения по теплонике.
 Совместно с Семёновым Анатолием Никитовичем, Брагиным Владимиром Александровичем, Лебедевым Владимиром Алексадровичем, Качалиной Людмилой Александровной предложена концепция «Лазерографии» — новой отрасли копировально-множительной техники (1975 год). Запатентована, проведены эксперименты.

 В 1960 году изобрёл некий прибор, который он в первой заявке на изобретение назвал «Дешифратором». Впоследствии он получил название Дешграммный Компьютер, а кратко Дешкомпьютер.

Библиография 
 Федосеев Р. Ю. Теплоника — новая отрасль техники автоматического управления. // Изобретатель и рационализатор, № 2 , 1973.
 Федосеев Р. Ю. Что такое теплоника. // Московская правда. 15 июля 1973.
 Федосеев Р. Ю. Соревнуясь с Эдисоном. // Московская правда. 2 ноября 1975.
 Федосеев Р. Ю. Вокруг Роберта. // Юность, № 7, 1973.
 Федосеев Р. Ю. А как изобретать. // Кругозор, № 5, 1974.
 Федосеев Р. Ю. Что такое теплоника. // Юный Техник, № 1, 1975.

Библиография оригинальных работ 
 Робер Федосеев Бинардик ИГРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЛОГИКИ, ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ У РЕБЕНКА!

Награды 
 Три золотые медали ВДНХ
 Серебряная медаль ВДНХ
 Бронзовая медаль ВДНХ
 Диплом Почёта ВДНХ.

Литература 
 Брагин В. А. Федосеев, изобретатель в ж. «Изобретатель и рационализатор» № 12, 1969 г.
 Смольников В. Журнал «АБС авто». Ноябрь 2013 г. «Интервью с русским изобретателем», стр. 30.
 Смольников В. Журнал «АБС авто». Декабрь 2013 г. «Интервью с русским изобретателем», стр. 16.
 Культура здоровой жизни № 4/2014 «Как программировать судьбу»
 Познавательный фильм": Ген гениальности

Примечания

Ссылки 
 https://youtube.com/channel/UCgTWFdFPgnK_mnzqk9In-jA — youtube канал Роберта Федосеева.
 Сайт Р. Ю. Федосеева
 СПРАВКА ОБ ИЗОБРЕТАТЕЛЕ ФЕДОСЕЕВЕ РОБЕРТЕ ЮРЬЕВИЧЕ
 Лучший изобретатель завода

Родившиеся 19 октября
Родившиеся в Москве
Изобретатели СССР
Изобретатели России
Награждённые золотой медалью ВДНХ
Награждённые серебряной медалью ВДНХ
Награждённые бронзовой медалью ВДНХ
Персоналии по алфавиту
Российская Федерация